

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 15, w tym 2 podstawowe
 Nagórze – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Lwówek Śląski
 Nagórze – część wsi Rajbrot w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana
 Nagórze – część wsi Łąkta Dolna w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Trzciana
 Nagórze – część wsi Bytomsko w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Żegocina
 Nagórze – część wsi Tymowa w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Czchów
 Nagórze – część wsi Gosprzydowa w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Gnojnik
 Nagórze – część wsi Iwkowa w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Iwkowa
 Nagórze – część wsi Binarowa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Nagórze – część wsi Rożnowice w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Nagórze – część wsi Kamionka Mała w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Laskowa
 Nagórze – część wsi Czermna w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Szerzyny
 Nagórze – część wsi Szerzyny w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Szerzyny
 Nagórze – część wsi Jodłowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Jodłowa
 Nagórze – część wsi Wyszyna Machorowska w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Ruda Maleniecka
 Nagórze – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

Linki zewnętrzne